Лорі Макніл і Мерседес Пас були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Пас, яка виступала в парі з Габріелою Сабатіні.

Пас і Сабатіні виграли титул, перемігши у фіналі Джилл Гетерінгтон і Крістіан Жоліссен з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1987 WTA Argentine Open Doubles Draw

WTA Argentine Open
Тур WTA 1988